Otto von Schönburg ist der Name folgender Personen:

 Otto Albrecht von Schönburg-Hartenstein (1601–1681), Herr von Schönburg 

Siehe auch:
 Otto von Schönberg